Le nom anglais Harrier a plusieurs significations :

Aéronautique 
 Le Hawker Harrier, un biplan britannique des années 1920 demeuré à l'état de prototype.
 Un avion de combat capable de décoller et d'atterrir verticalement :
 voir Hawker Siddeley Harrier pour la version d'origine (construite par les Britanniques).
 voir British Aerospace Sea Harrier pour la version embarquée (construite par les Britanniques).
 voir McDonnell Douglas AV-8B Harrier II pour la version améliorée (issue d'une collaboration britanno-américaine).
 voir BAe Harrier II pour la version améliorée (construite par les Britanniques).

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo sorti en 1983 ;
 , une série de jeux vidéo.
Harrier Du Bois, personnage principal du jeu vidéo Disco Elysium.

Patronyme 
 Laura Harrier (1990-), une actrice et mannequin américaine

Zoologie 
 Le harrier et le beagle-harrier sont des races de chien de chasse.